Martyni steht für:

 Martyni Sportscars, ein ehemaliger britischer Automobilhersteller

Martyni ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Aloysius Martyni-Laguna (1755–1824), deutscher Privatgelehrter

Siehe auch:

 Martini, Martini (Familienname)